Александр Евгеньевич Назаренко (, ) — белорусский военный деятель, и.о. начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (2018). Генерал-майор.

Биография 
Родился 31 июля 1962 года в Гомельской области.

В 1985 году окончил 2 роту Минского высшего военно-политического общевойскового училища.

В 1988—1993 годах проходил службу на офицерских должностях в особых отделах КГБ по войсковым подразделениям Дальневосточного военного округа России.

В 1993—1995 годах работал в управлении военной контрразведки КГБ Республики Беларусь.

В 1995—2002 годах работал в Службе безопасности Президента Республики Беларусь.

В 2002—2003 годах являлся начальником управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь.

С 2 июля 2003 года по 4 января 2008 года являлся начальником Главного управления (до 2004 года — Комитет) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

В 2008—2009 годах был заместителем начальника Академии МВД Республики Беларусь по воспитательной работе и кадровому обеспечению.

С ноября 2009 года работал заместителем начальника управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь. С октября 2012 года по 31 июля 2017 года — начальник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь.

31 июля 2017 года уволен с военной службы в запас по возрасту.

С августа 2017 года по настоящее время работает начальником координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.

С 3 мая по июнь 2018 года исполнял обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. 15 июля 2019 года включен в состав коллегии Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Награды 
 медаль «За безупречную службу» III степени,
 медаль «За безупречную службу» II степени,
 медаль «За отличие в воинской службе»,
 медаль «За заслуги перед полицией» II степени (Республика Польша), 2009,
 благодарность Президента Республики Беларусь.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Преподаватели Академии МВД Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании